Klemas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Klemensas. Die weibliche Form ist Klema.

Personen
 Klemas Inta (* 1941), Politiker, Seimas-Mitglied und Bürgermeister von Akmenė

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname